Wilder Mind – trzeci album studyjny angielskiej grupy rockowej Mumford & Sons, który ukazał się w maju 2015. Płyta zadebiutowała na 19. miejscu zestawienia OLiS.

Lista utworów

Edycja deluxe (nagrania dodatkowe)

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2015